Tam Nông (Phú Thọ)
 Tam Nông (Đồng Tháp)